Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1932 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills Moody je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Helen Wills Moody (prvakinja)
  Cilly Aussem (četrtfinale)
  Simone Mathieu (finale)
  Hilde Krahwinkel (polfinale)
  Eileen Fearnley Whittingstall (četrtfinale)
  Helen Jacobs (četrtfinale)
  Betty Nuthall (polfinale)
  Lilly De Alvarez (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1932